Elisabeth Eybers (dichteres)
 Guusje Eybers (actrice)